Dies ist die Liste der Mitglieder der 8. Knesset. Vorausgegangen waren die Wahlen am 31. Dezember 1973. Die konstituierende Sitzung war am 14. Januar 1974.

Sitzverteilung nach Parteizugehörigkeit

Mitglieder der 8. Knesset 
Die folgenden 120 Abgeordneten wurden bei der Parlamentswahl am 31. Dezember 1973 in die Knesset gewählt.

Veränderungen

Weblinks 
Mitgliederliste auf der Knesset-Webseite

Einzelnachweise 

08
1970er
Politik 1973